Pallene (maan), een maan van Saturnus
Pallene (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
Pallene, oude naam voor Kassandra (schiereiland)